András Adorján (né en 1944), un flûtiste danois d'origine hongroise ;
 András Adorján (né en 1950), un joueur d'échecs hongrois ;
 János Adorján (1882-1964), un ingénieur en mécanique hongrois.

 Adorjan, une localité de Serbie situées dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Kanjiža et dans le district du Banat septentrional.

Homonymie de patronyme